Lista piosenek pojawiających się w serialu Disney Channel Hannah Montana i na jego ścieżkach dźwiękowych. Większość z nich jest wykonywana przez Miley Cyrus jako Hannah Montana, oprócz tego pojawiają się utwory innych wykonawców, niewydawane na ścieżkach dźwiękowych.

Ścieżka dźwiękowa do pierwszego sezonu

Ścieżka dźwiękowa do drugiego sezonu

Ścieżka dźwiękowa do filmu

Ścieżka dźwiękowa do trzeciego sezonu

Ścieżka dźwiękowa do czwartego sezonu

Utwory nie zawarte na ścieżkach dźwiękowych

Notatki 

 A. ^ "Rockin' Around the Christmas Tree" zawarty jest na Świątecznej edycji.
 B. ^ "We Got the Party" wykonywany w duecie przez Hannah i braci Jonas dostępny tylko na Edycji Rockstar.
 C. ^ "Supergirl" jest po raz pierwszy słyszany w odcinku "He Ain't a Hottie, He's My Brother," gdzie Robby śpiewa krótki fragment tekstu pisząc piosenkę. Później utwór jest wykonywany przez Hannah w odcinku  "Welcome to the Bungle" i jest to pierwsze wykonanie piosenki przez nią.
 D. ^ "Are You Ready? (Superstar)" miał się znaleźć na albumie Hannah Montana 3, choć ostatecznie do tego nie doszło. Obecnie jest on promowany do sezonu czwartego.

Przypisy

Zobacz też 
 Dyskografia Hannah Montany

Linki zewnętrzne 
  w bazie Walt Disney Records

Hannah Montana
Ścieżki dźwiękowe do seriali telewizyjnych
Listy piosenek